Koniáš je slovo s několika významy. Mimo jiné znamená:

 Antonín Koniáš – český jezuita
 Koniáš (Žamboch) – oblíbená postava z knih Miroslava Žambocha
 Elektronický katalog Městské knihovny v Praze
Odvozené slovo stejné výslovnosti je Coniáš, con pořádaný v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze od roku 2007.

Reference